Cette page répertorie les différentes banques connues sous le nom de Banque du Sud.

 Banque du Sud, institution régionale latino-américaine.
 Attijari Bank, banque tunisienne anciennement connue sous l'appellation de Banque du Sud.